Bagnères kan syfta på:

 Bagnères-de-Luchon, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Bagnères-de-Bigorre, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées
 Argelès-Bagnères, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées